

Patronymes
 Karl-Heinz Rummenigge (1955-), footballeur allemand.
 Michael Rummenigge (1964-), footballeur allemand, son frère cadet.

Homonymie de patronyme